Tresidder ist der Familienname folgender Personen:

Donald Tresidder (1894–1948), US-amerikanischer Arzt und Wirtschaftsmanager
John Tresidder (* 1932), australischer Bahnradsportler